Швеція брала участь у всіх Олімпійських іграх за винятком літньої Олімпіади 1904 року. Швеція приймала літні Олімпійські ігри 1912, а також кінні змагання Мельбурнської олімпіади 1956.

Карлсони й Карлсонші вигравали медалі на всіх Іграх, крім перших. Загалом вони вибороли 494 медалей літніх Олімпіад та 144 зимових. Найуспішнішими видами спорту для них були боротьба, легка атлетика й лижні перегони. Шведи виступають у традиційних жовто-синіх кольорах, крім лижників та лижниць, які бігають на щастя в білій формі.

Таблиця медалей

Медалі на літніх Іграх

Медалі на зимових Іграх

За літніми видами спорту

За зимовими видами спорту

*До загального заліку входять шість медалей: три золоті, дві срібні та одна бронзова, завойовані у фігурному катанні на Олімпіадах 1908 та 1920. Ці медалі входять до заліку літніх, а не зимових Олімпіад, тому кількість медалей літніх та зимових Олімпіад не збігається з кількістю медалей з літніх та зимових видів спорту.

Посилання 

 Національний олімпійський комітет Швеції  

Країни на Олімпійських іграх
Швеція на Олімпійських іграх